A 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a tenisz versenyszámokat Trabzonban rendezték. A férfi páros tenisz versenyeket július 25. és július 29.-e között rendezték.

Kiemeltek

Mérkőzések 
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Végeredmény

Források 
 

Tenisz a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon